Мост на въздишките може да се отнася за някое от следните понятия.

Мостове 
 мост във Венеция, Италия – най-известният
 мост в Честър, Великобритания
 мост в Кеймбридж, Великобритания
 мост в Оксфорд, Великобритания – официално мост Хертфорд
 мост в Берлин, Германия – официално Дълъг мост
 мост във Франкфурт на Майн, Германия
 мост в окръг Баранко, област Лима, Перу
 мост в Ню Йорк, САЩ
 мост в Питсбърг, САЩ
 мост в Рино, САЩ
 мост в Санта Барбара, САЩ
 мост в Стокхолм, Швеция

Други 
 Мостът на въздишките – естествена арка в Гранд каньон, САЩ, видима от река Колорадо
 „Мостът на въздишките“ – опера-буф от Жак Офенбах
 „Мостът на въздишките“ – поема от Томас Худ
 „Мост на въздишките“ – роман от Джейн Лейн
 „Мост на въздишките“ – роман от Ричард Русо
 „Мост на въздишките“ – албум и песен от Робин Трауър